Den här artikeln innehåller alla trupper till Europamästerskapet i fotboll för damer 2005 som spelades i England 5 till 19 juni.

Ålder och antal landskamper är korrekt per den 5 juni 2005. Med klubb menas den klubb som spelaren representerade säsongen 2004/2005.

Grupp A

Förbundskapten:  Peter Bonde

Förbundskapten:  Hope Powell

Förbundskapten:  Michael Käld

Förbundskapten:  Marika Domanski Lyfors

Grupp B

Förbundskapten:  Élisabeth Loisel

Förbundskapten:  Carolina Morace

Förbundskapten:  Bjarne Berntsen

Förbundskapten:  Tina Theune-Meyer

Källor 
 "Frauenteam bei der EM 2005". FD21.de. Läst 13 februari 2011. 

Europamästerskapet i fotboll för damer